Alvão steht für:
 
 Domingos Alvão, einen portugiesischen Fotografen
 Alvão (Vila Pouca de Aguiar), eine portugiesische Gemeinde im Kreis Vila Pouca de Aguiar
 Lixa do Alvão, eine portugiesische Ortschaft und ehemalige Gemeinde im Kreis Vila Pouca de Aguiar
 Serra do Alvão, ein Gebirge im Norden Portugals
 Parque Natural do Alvão, ein Naturschutzgebiet im Norden Portugals